Itasy (regio), een regio van Madagaskar
Itasy (vulkaan), een vulkanisch gebied in Madagaskar
Itasymeer, een kratermeer in Madagaskar